Britt (Marianne) Strandberg (1934-), une ancienne fondeuse suédoise ;
 Carlos Strandberg (1996-), un footballeur suédois ;
 Ingela Strandberg (1944-), une poète, dramaturge, traductrice, journaliste et musicienne suédoise ;
 John Edmund Strandberg (1911-1996), un artiste-peintre paysagiste suédois et canadien ;
 Lennart Strandberg (1915-1989), un athlète suédois spécialiste du sprint ;
 Stefan Strandberg (1990-), un footballeur norvégien.
 Jan-Olof Strandberg(1926-2020), Acteur suédois. 
Homonymie de patronyme suédois